

Персоналії 
Клептон () — англійське прізвище.
 Денні Клептон (1934—1986) — англійський футболіст
 Ерік Клептон (нар. 1945) — англійський
 Майкл Клептон — британський костюмер
 Річард Клептон (нар. 1951) — австралійський музикант

Інше 
 4305 Клептон — астероїд, названий на честь Еріка Клептона
 ФК Клептон — футбольний клуб, що базується у Східному Лондоні
 клептон — біологічний термін, що використовується для позначення таксонів гібридогенного походження